

Patronyme 
 

 Alexandre-Jean Ruault (1745-1824), prêtre et député français.
 Jean-Baptiste André Ruault de La Bonnerie (1744-18..), général de la Révolution française et émigré.
 Jean-Joseph Ruault de La Tribonnière (v. 1770-1796), colonel chouan.
 Édouard Ruault dit Eddie Barclay (1921-2005), éditeur et producteur de musique.
 Jean-Luc Ruault, graphiste et peintre français contemporain.

Toponymie 

 La pointe du Ruault ou pointe du Ruaud, presqu'île du golfe du Morbihan.